Der Begriff Kremlmauer kann sich beziehen:

allgemein auf die Befestigungsmauer eines altrussischen Kremls; siehe Liste der Kremls
konkret auf die Mauer des Moskauer Kremls; siehe Mauer und Türme des Moskauer Kremls
auf die Nekropole an der Kremlmauer am Roten Platz in Moskau